Thomas Jäger (Duits autocoureur), een autocoureur uit Duitsland
 Thomas Jäger (Oostenrijks autocoureur), een autocoureur uit Oostenrijk
 Thomas Jäger (schermer), een schermer uit Duitsland
 Thomas Jäger, de voormalige bassist van de Zweedse band Draconian
 Tom Jager, een zwemmer uit de Verenigde Staten